

Cinema 
 Sfida agli inglesi (The One That Got Away) – film del 1957 diretto da Roy Ward Baker

Letteratura 
 The One That Got Away – saggio di Chris Ryan del 1995

Musica 
 The One That Got Away – traccia dell'album Small Change di Tom Waits del 1976
 The One That Got Away – album dei Thin White Rope del 1993
 The One That Got Away – singolo di Natasha Bedingfield del 2006
 The One That Got Away – traccia dell'album I'm Not Dead di Pink (cantante) del 2006
 The One That Got Away – singolo di Katy Perry del 2011
 The One That Got Away – singolo di Jake Owen del 2012

Televisione 
 The One That Got Away – film del 1996 diretto da Paul Greengrass
 The One That Got Away – film del 2008 diretto da Stacey Stewart Curtis
 Alieno in fuga (The One That Got Away) – episodio della quinta stagione di American Dad!
 Regali di compleanno (The One That Got Away) – episodio della seconda stagione di Modern Family